Guerra finlandesa (1808-1809), entre Suècia i l'Imperi rus;
 Guerra Civil finlandesa (1918);
 Guerra russofinlandesa (1939-1940), entre Finlàndia i la Unió Soviètica;
 Guerra russofinlandesa (1941-1944), entre Finlàndia i la Unió Soviètica;
 Guerra russosueca.
 Guerres russofinlandeses